Studt ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Studt (* 1960), deutsche Historikerin
 Christoph Studt (* 1958), deutscher Historiker
 Conrad von Studt (1838–1921), deutscher Verwaltungsjurist, Kultusminister in Preußen
 Harry Studt (1899–1976), deutscher Schauspieler, Theaterintendant sowie Synchron- und Hörspielsprecher
 Katja Studt (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Stefan Studt (* 1961), deutscher Politiker (SPD), Minister in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Stud (Begriffsklärung)
 Stut
 Stuth